Olosjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Olosjoki (vattendrag i Finland), Lappland,

Sverige 

 Olosjoki, Norrbotten, vattendrag,

Robotskapade Finlandförgreningar